Cabo Darnley puede referirse a:

 Cabo Darnley (Georgias del Sur),
 Cabo Darnley (Antártida), en la Tierra de Mac. Robertson.